Florentino Ameghino

Geografia 
Florentino Ameghino (departamento)
Florentino Ameghino (Misiones)

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos